Medal w Służbie Pokoju – odznaczenie nadawane żołnierzom biorącym udział w Siłach Pokojowych pod egidą ONZ, po przesłużeniu 90 dni, za każde kolejne 180 dni służby na baretkę medalu przysługuje srebrna cyfra ("2" za, łącznie, 270 dni; "3" za 450 dni; "4" za 630, itd.)

Różnią się wstążką charakterystyczną dla danej operacji, za którą nadano medal.

Zobacz też 
 United Nations Korea Medal
 Medal UNDOF

Linki zewnętrzne 
 Medale Organizacji Narodów Zjednoczonych

Przypisy 

Odznaczenia ONZ